Decca bezeichnet:

 Decca-Navigationssystem, ein Navigationsverfahren, das von der Firma Decca entwickelt wurde
 Decca Records, eine in London gegründete Schallplattenfirma
 Decca Tree, eine Mikrofonanordnung für klassische Aufnahmen großer Orchester
 Teldec, eine in Hamburg und Berlin gegründete Schallplattenfirma, deren Namen sich aus Telefunken und Decca zusammensetzt

Siehe auch:

 Deka